Stráž kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Stráž (okres Domažlice)
 Stráž (okres Tachov)
 Stráž nad Ohří (okres Karlovy Vary)
 Stráž nad Nežárkou (okres Jindřichův Hradec)
 Stráž nad Nisou (okres Liberec)
 Stráž pod Ralskem (okres Česká Lípa)